Yaqoob ist der Familienname folgender Personen:

 Mullah Yaqoob (* 1990), ältester Sohn von Mullah Mohammed Omars und Talibankämpfer
 Salem Eid Yaqoob (* 1996), bahrainischer Sprinter nigerianischer Herkunft